

Economia 
Real (plural: "reais ou réis") é a denominação de várias moedas:
 Real (moeda brasileira) — moeda atual do Brasil
 Real (moeda portuguesa) — moeda de Portugal até 1911
 Real (antiga moeda brasileira) — antiga moeda do Brasil
 Real espanhol — antiga moeda da Espanha

Desporto 
 Real Madrid Club de Fútbol — de Madrid, Espanha 
 Real Betis Balompié — de Sevilha, Espanha
 Real Salt Lake — de Sandy, Utah, Estados Unidos 
 Real Brasília Futebol Clube — do Brasil

Geografia

Municípios da Comunidade Valenciana, Espanha 
 Real (Valência)
 El Real de Gandia

Freguesias portuguesas 
 Real (Amarante)
 Real (Braga)
 Real (Castelo de Paiva)
 Real (Penalva do Castelo)

Outros usos 
 Número real — matemática
 Real Academia de Samba — escola de samba de Porto Alegre
 Real Transportes Aéreos — antiga companhia aérea brasileira, comprada pela Varig
 Real (álbum) — da banda L'Arc-en-Ciel

Desambiguações de topônimos